Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2010/2011 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2008/09 и 2009/10). Этот рейтинг оказывает существенное влияние в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, однако, из-за введения новой рейтинговой системы не является определяющим показателем. 

Официальный рейтинг был опубликован после завершения последнего рейтингового турнира сезона 2009/10 — чемпионата мира. Ниже представлена полная версия рейтинга на сезон 2010/11.

Рейтинг

Примечания

Ссылки 

 Официальный рейтинг на globalsnooker 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2010 год в снукере
2011 год в снукере